Алатри:

 Алатри — город в итальянском регионе Лацио.
 Алатри, Паоло (1918—1995) — итальянский историк, общественный и политический деятель.